Саутленд:

 Саутленд — один из регионов Новой Зеландии.
 Саутленд — округ в одноимённом регионе Новой Зеландии.
 Саутленд — разговорное название Большого Лос-Анджелеса.
 «Саутленд» — американский телесериал 2009 года, криминальная драма.